Младост може да се односи на:

 Младост, рано доба људског развоја

или

 Младост (часопис), часопис Савеза социјалистичке омладине Југославије (ССОЈ)
 Бесмртна младост, југословенски ратни филм из 1948. године
 Језеро Младост, језеро у Македонији
 Младост (филм из 2015)

или
 
 ФК Младост, фудбалски клуб Младост
 КК Младост (вишезначна одредница), кошаркашки или карате клуб Младост
 КУД Младост Нова Пазова, Културно умјетничко друштво Младост
 Стадион Младост, назив стадиона
 Основна школа Младост, назив основне школе